Apresentação pode-se referir a:

Medicina 
Apresentação pélvica

Religião 
Apresentação (catolicismo)
Apresentação de Nossa Senhora
Apresentação de Jesus no Templo

Ver também 
Espetáculo